Tokachi – ex provincia del Giappone
Tokachi – sottoprefettura della Prefettura di Hokkaidō (Giappone)
Tokachi – vulcano nel parco nazionale di Daisetsuzan (Hokkaidō, Giappone)
Tokachi – montagna nella catena dei Monti Hidaka (Hokkaidō, Giappone)